Porrentruy (district), een district in het Zwitserse kanton Jura
Porrentruy (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura